Тедальд (, ) — мужское имя. Известные носители:
 Тедальд — граф Бреши (975—1012), Модены, Феррары и Реджо (981—1012), Мантуи (1006—1012)
 Тедальд — архиепископ Милана (1075—1085)